Lucertola – comune dei Lacertilia, rettili dell'ordine Squamata, assieme ai serpenti
 Lucertola – una delle 88 costellazioni moderne
 Lucertola – figura araldica
 Lucertola – raccolta di racconti di Banana Yoshimoto del 1993
 Fiat 500 Lucertola – fuoristrada-spiaggina